Desperate Measures − album koncertowy stworzony przez Hollywood Undead. Został on wydany 10 Listopada 2009 roku. Album zawiera trzy nowe piosenki, trzy covery piosenek, remix piosenki "Everyhere I Go", sześć piosenek nagranych na koncercie w Albuquerque, Nowy Meksyk oraz 60 minutowe DVD zawierające nagrania z występów. Album zajął 29 pozycję na liście Billboard 200, 10 pozycję na liście Top Rock Albums oraz 15 pozycję na liście Top Digital Albums.

Lista piosenek

Płyta nr.1 (CD)

Płyta nr.2 (DVD) 
Płyta zawiera nagrania z koncertu w Sunshine Theater, Albuquerque, Nowy Meksyk oraz Marquee Theater, Tempe, Arizona.

Pozycje na listach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Hollywood Undead
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy A&M Octone Records